Mario Romani – calciatore italiano
 Mario Romani – accademico italiano